Lac Noir (dt. ‚Schwarzer See‘) ist der Name folgender Seen:

 Lac Noir (Vogesen), See in den Vogesen bei Kaysersberg, Frankreich
 Lac Noir, französischer Name des Schwarzsee (See im Kanton Freiburg), Kanton Freiburg, Schweiz
 Lac Noir (Savoyen), See in den Aiguilles Rouges bei Chamonix, Frankreich